La competizione dello Slalom gigante maschile di sci alpino ai X Giochi olimpici invernali si è svolta i giorni 11 e 12 febbraio 1968 sulla pista Le Recoin a Chamrousse.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom gigante maschile